Detektor je primárně zařízení určené k odhalení (detekci respektive k detekování) něčeho. Například detektor pohybu má registrovat pohyb nějakého tělesa – viz článek senzor. Ve sdělovací technice se také může jednat o zařízení, jenž provádí demodulaci signálu, tedy o demodulátor.

Typy detektorů 
 detektor záření
 polovodičový detektor
 scintilační detektor
 detektor úzkosti respektive detektor lži
 detektor plynů – třeba detektor zemního plynu
 detektor dopravy – detekce projíždějících vozidel
 detektor kovů

Jiné významy 
 Cannyho hranový detektor
 Detektor – pořad České televize
 Detektor (album)

Literatura

Externí odkazy